Кристал Рэй (, настоящее имя Лашель Кристин Джонс, , ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 28 августа 1982 года в Нортридже, Лос-Анджелес. До порноиндустрии работала массажисткой и стриптизёршей. В 2002 году, в возрасте 19 лет, начинает карьеру в качестве порноактрисы.

Снималась для таких студий, как Devil's Films, Diabolic Video, Elegant Angel, Evil Angel, Jill Kelly Productions, JM Productions, Red Light District Video, VCA, Anabolic Video и другие.

В 2004 году получила AVN Awards в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за The Violation of Jessica Darlin вместе с Джессикой Дарлин, Брэнди Лайонс, Ланой Мур, Холли Стивенс, Флик Шагвелл и Эшли Блу. В том же году была номинирована на AVN ещё в двух категориях: «лучшая новая старлетка» и «лучшая сцена группового секса» за фильм Service Animals 14.

Ушла из индустрии в 2010 году, снявшись в общей сложности более чем в 200 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Ass Whore,
 Bound,
 Crack Attack,
 Multiples,
 Sex Squad.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами